Samuel Masham ist der Name folgender Personen:

* Samuel Masham, 1. Baron Masham (um 1679–1758), britischer Adliger und Höfling
 Samuel Masham, 2. Baron Masham (1712–1776), britischer Adliger und Höfling